Municipio de Swan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Swan (condado de Warren, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Swan (condado de Noble, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Noble.
 Municipio de Swan (condado de Smith, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Smith.
 Municipio de Swan (condado de Taney, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Taney.
 Municipio de Swan (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.
 Municipio de Swan (condado de Vinton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Vinton.